Gretillat ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Gretillat (1837–1894), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Xavier Gretillat (* 1973), Schweizer Karambolagespieler